Carl Lessing ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich Lessing der Ältere (1778–1848), deutscher Jurist und Justizbeamter  
 Carl Friedrich Lessing (1808–1880), deutscher Maler
 Carl Robert Lessing (1827–1911), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Karl Lessing